El término récord, castellanización del término inglés record, puede hacer referencia a:

Record, un periódico mexicano;
Récord: la mejor marca en una disciplina deportiva;
una plusmarca; generalmente muchas de ellas se registran en el Libro Guinness de récords mundiales;
récord de la hora;
récord mundial;

Record:
Rede Record, un canal de televisión brasileño;
Master Boot Record, sección de memoria del disco duro;
Record of Lodoss War, franquicia;
Relative Record Data Set (RRDS);
Record Award, premios musicales que se autodenominan según su lugar European Record Award, Japan Record Award;

El plural records o récords:
múltiples empresas discográficas emplean el término plural Records (grabaciones) para autodenominarse;
Records Management, disciplina de estudio.